Пустинь — поселення монахів, які виявили бажання ізолюватись від суспільства

Пустинь — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Пустинь — село, Косіхинський район, Алтайський край